Sarra bzw. Di Sarra ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Sarra (* 1988), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Federica Di Sarra (* 1990), italienische Tennisspielerin